Жеэ́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Экёйе.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 100 км на юг от Орлеана, 30 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 305 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini